Патрик Роа (; Квебек, 5. октобар 1965) је бивши канадски хокејаш, а сада сувласник и тренер клуба „Квебек ремпартси“, младих, Хокеј лиге Квебека.

Биографија 
Током 19 сезона, колико је играо у Националној хокејашкој лиги, где је Роа је добио надимак „Светог Патрика“, четири пута је освајао Стенли куп - два пута са Монтреал канадијансима и два пута са авеланчима - и истовремено је проглашаван за најбољег голман лиге. Три пута је добио награду „Конектикат Смит трофеј“, као највреднији играч у плејофу. Патрик Роа је држао рекорд за укупан број победа (551), али 17. марта 2009, овај рекорд је оборио Мартин Бродер, Патрик Роа такође држи рекорд у броју одиграних мечева (1029), што је највећи број одиграних мечева у конкуренцији голмана НХЛ лиге. У новембру 2006. је постављен у кућу славних НХЛ.

Занимљиво је да је Патрик Роа рођен истог дана и исте године као и други познати канадским играч хокеја Марио Лемју.

Статистика 
Утакмице у регуларним сезонама:

Рекорди 
Током своје каријере, Патрик Роа је поставио неколико рекорда у НХЛ, међу њима:
 Највећи број одиграних плеј-оф утакмица у НХЛ међу голманима (247)
 Највећи број „Конектикат Смит трофеја“(3)
 Највећа минутажа у плеј-офу НХЛ међу голманима (15209)
 Највећа укупна минутажа у каријери у НХЛ-у међу голманима (60235+15209=75444)
 Највише победа у плеј-офу НХЛ међу голманима (151)
 Сувласник (са Мартином Бродером, рекорд за највише утакмица без примљеног гола у плеј-офу - 23
 
Патрик Роа је поставио ове рекорде, али неколико година касније су оборени од стране Мартина Бродера:
 Највећи број утакмица одиграних у НХЛ лиги међу голманима (1029)
 Највећи број минута играним у регуларном делу сезоне НХЛ-а међу голмани (60235)

Референце

Спољашње везе 

 Статистика на Internet hockey database
 Genealogy : Патрик Роа

|- align="center"
| width="30%" | Претходник: (1985)Вејн Грецки
| width="40%" rowspan=3| Добитник Кон Смит трофеја1986, 1993, 2001
| width="30%" | Наследник: (1987)Рон Хекстал
|- align="center" width="30%"
| Претходник: (1992)Марио Лемју
| Наследник: (1994)Брајан Лич
|- align="center" width="30%"
| Претходник: (2000)Скот Стивенс
| Наследник:(2002)Никлас Линдстрем
|- align="center"
| width="30%" | Претходник: (1988)Грант Фур
| width="40%" rowspan=2| Добитник Везина трофеја1989, 1990, 1992
| width="30%" | Наследник: (1991)Ед Белфор
|- align="center" width="30%"
| Претходник: (1991)Ед Белфор
| Наследник: (1993)Ед Белфор
|- align="center"
| width="30%" | Претходник: (1986)Боб ФросДарен Јенсен
| width="40%" rowspan=3| Добитник Вилијам М. Џенингс трофеја1987–89, 1992, 2002(1987–89 са Брајан Хејвард)
| width="30%" | Наследник: (1990)Анди МогРежан Лемелин
|- align="center" width="30%"
| Претходник: (1991)Ед Белфор
| Наследник: (1993)Ед Белфор
|- align="center" width="30%"
| Претходник: (2001)Доминик Хашек
| Наследник:(2003)Мартин БродерРоман КечманекРоберт Ече

Рођени 1965.
Канадски хокејаши на леду
Освајачи Стенли купа
Играчи Монтреал канадијанса
Играчи Колорадо аваланча